Хаумея може да се отнася за:
 Хаумея, полинезийско божество
 Хаумея, планета-джудже, наречена на божеството